Suore francescane dell'Immacolata Concezione, con casa madre a Ragusa di Dalmazia.
 Suore francescane dell'Immacolata Concezione, con casa madre a Glasgow.
 Suore francescane dell'Immacolata Concezione, o Sorelle delle Scuole di Graz.
 Suore francescane dell'Immacolata Concezione, con casa madre a Lipari.
 Suore francescane dell'Immacolata Concezione, con casa madre a Lons-le-Saunier.
 Suore francescane dell'Immacolata Concezione, con casa madre a Città del Messico.
 Suore francescane dell'Immacolata Concezione, con casa madre a Palagano.